Значительная часть правобережья города Липецка делится на жилые микрорайоны. Их названия даны по советской традиции в цифровой форме. 

Также в городе выделяются исторически сформировавшиеся микрорайоны (исторические районы), в том числе из бывших населённых пунктов, вошедших в городскую черту.

История 
Первые жилые микрорайоны города стали строиться в первой половине 1960-х годов в северо-западной части города — вдоль образованной улицы Космонавтов. Сегодня это микрорайоны № 1—7. В связи с тем что их строительство совпало с развитием космонавтики, все улицы здесь получили «космические» названия (улица Гагарина, улица Титова, улица Терешковой, улица Циолковского).

Такой же принцип характерен и для следующей группы микрорайонов — с 8-го по 12-й, построенных во второй половине 1960-х годов в западной части города. Почти все названия здешних улиц также связаны с космосом — улицы Космонавтов, Филипченко (бывший переулок Космонавтов), Звёздная (исключения — улица Вермишева и позже образованная Московская улица).

В 1970-х годах были в разных частях города образованы микрорайоны № 13—19.

С начала 1980-х годов началась застройка юго-западной части Липецка и возникли микрорайоны № 20—24.

В 1990-х годах образован 25-й микрорайон, а затем началось строительство за улицей Катукова в сторону Сырского. Сейчас здесь существуют микрорайоны № 26—29, застраиваются микрорайоны 30-33

Список жилых микрорайонов 
Условные обозначения: н — нечётная сторона, ч — чётная; номера домов.

Также существует микрорайон МЖК между улицами Стаханова (ч: 2—24), Водопьянова (н: 37—41), пр. 60-летия СССР (ч: 32—34). Внутри — ул. Смургиса. Также ограничен Каменным Логом.

Застраивается микрорайон «Университетский» в районе Технического университета. Начато строительство домов в микрорайоне «Елецкий» вдоль начала Елецкого шоссе. Активно ведётся строительство 30-33 микрорайонов, р-он Манежа,  м-он Звёздный, ЖК Солнечный.

Микрорайоны — исторические районы 
Бывшие населённые пункты, вошедшие в городскую черту Липецка, образуют микрорайоны (исторические районы), а также выделяются новые строящиеся микрорайоны и другие исторические части города:
Венера
Дачный
Дикое
Елецкий
Жёлтые Пески
Заречье
Казинка
Коровино
Малые Студёнки Липские
Манеж
Матырский
Мирный
Монастырка
Ниженка
Новая Жизнь
Новолипецк
район Опытной станции
Переделицы
Подгорное
Северный Рудник
Силикатный
Сокол
Сокольское
Ссёлки
Студёнки
Сырский
Тракторный
Университетский
10-я Шахта
11-я Шахта
Центр Липецка

См. также 
Административное деление Липецка

Фотогалерея